«Мальчи́шник 2: После́днее искуше́ние» () — кинофильм. Сиквел к фильму «Мальчишник» 1984 года.

Сюжет 
Мелинда любит Рона и собирается выйти за него замуж. Но муж её сестры Тодд не в восторге от этого брака, поскольку боится, что Рон займёт его место в фирме тестя. Тодд хотел бы, чтобы Мелинда отказалась от свадьбы, но для этого Рон сам должен напортачить. Например, изменить Мелинде. И вот чтобы предоставить ему такую возможность, Тодд организует самый дикий мальчишник в мире.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Фильмы на английском языке
Молодёжные комедии
Фильмы по сценариям Нила Израэла
Фильмы США 2007 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы про свадьбу